Кришковци — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Кришковцах проживало 740 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 953
 Хорваты — 1
 Югославы — 6
 Другие — 7
1981 год:
 Сербы — 859
 Хорваты — 5
 Югославы — 8
 Македонцы — 1
 Черногорцы — 1
 Другие — 7
1991 год:
 Сербы — 717
 Хорваты — 2
 Югославы — 13
 Другие — 8

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской